Вакуло́вский — фамилия. Носители:
 Вакуловский, Константин Константинович (1894—1918) — русский лётчик-ас Первой мировой войны.
 Вакуловский, Николай Николаевич (1852—1918) — русский врач, библиограф, писатель.
 Вакуловский, Олег Юрьевич (1960—2009) — советский и российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор.
 Вакуловский, Сергей Мстиславович (род. 1934) — советский и российский геофизик, эколог.